Die Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Tarn in der Region Okzitanien. Sie wurde am 8. Juli 2016 gegründet und umfasst 61 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Gaillac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays Rabastinois,
 Communauté de communes Tarn et Dadou und
 Communauté de communes Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois.

Der ursprünglich unter dem sperrigen Namen Communauté d’agglomération du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne et Pays Salvagnacois gegründete Verband änderte 2017 seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.
Außerdem verließen die Gemeinden Missècle und Moulayrès den Verband und schlossen sich der Communauté de communes du Lautrécois et du Pays d’Agout an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

GaillacGraulhet
Gemeindeverband im Département Tarn
Gegründet 2016